Het Aziatisch kampioenschap voetbal 2000 was een Aziatisch internationaal voetbaltoernooi voor landenteams. Het was de 12e editie van de Azië Cup en werd van 12 oktober tot 29 oktober 2000 in Libanon gehouden. Libanon (gastland) en Saoedi-Arabië (titelverdediger) waren rechtstreeks geplaatst.

Kwalificatie

Gekwalificeerde landen 

 (g) = gastland
 (t) = titelverdediger

Stadions

Groepsfase

Groep A

Groep B

Groep C

Stand derde plaatsen
Na de eerste ronde mogen de 2 beste nummers 3 ook door naar de knockoutfase. Onderstaande tabel toont de drie nummers 3.

Knock-outfase

Kwartfinale

Halve finales

Om derde plaats

Finale

Eindstand

Doelpuntenmakers
6 doelpunten
 Lee Dong-Gook

5 doelpunten
 Akinori Nishizawa
 Naohiro Takahara

3 doelpunten

2 doelpunten

1 doelpunt
 
Eigen doelpunt
 Fan Zhiyi (Tegen Japan)
 Ryuzo Morioka (Tegen Saudi-Arabië)

Externe link

Asian Cup
Voetbal in 2000
Voetbal in Libanon
Sportevenement in Libanon